Эрика Белле (; род. 20 января 1966) — нидерландская шахматистка, международный мастер среди женщин (1982).

Трёхкратная чемпионка Нидерландов (1975, 1989 и 1981).

В составе сборной Нидерландов участница 6 олимпиад (1974—1984). На олимпиаде 1982 года, играя на 3-й доске, выиграла бронзовую медаль в индивидуальном зачёте.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Аргентины